Первый чемпионат России по футболу был разыгран с 23 марта по 10 ноября 1992 года. Чемпионом стал «Спартак» (Москва).

История 

В 1991 году распад Советского Союза, начавшийся ещё в предыдущие годы, постепенно приближался к своему завершению. Процесс распада затронул и чемпионат СССР по футболу: ещё до начала чемпионата 1990 года из союзных первенств вышли клубы Грузии, Литвы и Эстонии, причём новообразованная Грузинская футбольная федерация в том же году успела провести розыгрыш самостоятельного чемпионата, а команды из прибалтийских стран приняли участие в объединённом чемпионате Прибалтики. В декабре 1991 года, после завершения футбольного сезона, о проведении в следующем году своего собственного чемпионата заявила Украина, позднее её примеру последовала Армения. Постепенный развал союзного первенства приводил к тому, что проведение чемпионата СССР в сезоне 1992 становилось проблематичным. Кроме того, повсеместно ухудшавшаяся экономическая обстановка поставила под угрозу существование многих клубов. Тем не менее, федерации футбола других стран распадающегося СССР в то время пока не торопились с проведением своих национальных чемпионатов.

В январе 1992 состоялся пленум Федерации футбола СССР (позже она была преобразована в Ассоциацию футбольных федераций СНГ), на котором было объявлено о проведении двух турниров — Открытого чемпионата и кубка Содружества независимых государств. В нём выразили желание принять участие 22 команды из России, Азербайджана, Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Киргизии, Абхазии и Приднестровья. Из российских клубов в нём предполагалось участие пяти московских команд — «Спартака», «Динамо», «Локомотива», ЦСКА, «Торпедо», а также «Ротора», «Уралмаша», нижегородского «Локомотива», «Ростсельмаша» и «Зенита». Было заявлено о проведении первенства России в высшей, первой и второй лигах. Вдобавок планировалось: каждая республика получит в чемпионате как минимум одно гарантированное место.

Московские клубы такое положение дел категорически не устраивало. 1 февраля состоялась встреча руководителей пяти столичных клубов. Спартаковцы Олег Романцев и Николай Старостин, армейцы Павел Садырин и Виктор Мурашко, динамовцы Валерий Газзаев и Николай Толстых, торпедовцы Евгений Скоморохов и Юрий Золотов, локомотивцы Юрий Сёмин и Виталий Шевченко подготовили меморандум, в котором заявили об отказе участвовать в чемпионате СНГ. В условиях безвластия они отмежевались и от старой федерации футбола РСФСР во главе с Юрием Нырковым, и от новообразованной Всероссийской ассоциации футбола (ВАФ) под руководством Анзора Кавазашвили. Это явно сыграло на руку Колоскову, чьи позиции на тот момент выглядели как никогда шаткими. Но опытнейший функционер, как всегда, нашёл единственно правильный для себя выход из положения.

3 февраля Колосков провёл официальную встречу с бунтовщиками, а 8-го была созвана всероссийская футбольная конференция, на которой был образован Российский футбольный союз. Присутствующие, проигнорировав юридически закреплённый факт существования ВАФ, создали РФС, президентом которого избрали Колоскова. В тот же день РФС породил в своих недрах Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ) во главе с Николаем Толстых. Можно сказать, в тот день и появился на свет чемпионат России.

РФС был признан ФИФА и стал правопреемником Федерации футбола СССР. ПФЛ стала заниматься организацией чемпионата и первенства России во всех футбольных дивизионах, включая Высший (до 2001 года).

Российская высшая лига создавалась в довольно непростой атмосфере и условиях. В высшей лиге чемпионата СССР в 1991 году было всего шесть российских команд (московские команды ЦСКА, «Спартак», «Динамо», «Торпедо», «Локомотив» и владикавказский «Спартак», причём «Локомотив» должен был по итогам чемпионата покинуть высшую лигу). При создании нового чемпионата было предложено создать высшую лигу в количестве 14 команд, однако этот вариант не устроил руководителей клубов, которые в последнем чемпионате СССР были аутсайдерами первой лиги и лидерами второй. В итоге для участия в Высшей лиге собрали 20 команд совершенно разных уровней. К шести клубам высшей лиги было добавлено 11 команд из первой союзной лиги и 3 команды из второй.

В итоге состав Высшей лиги чемпионата России 1992 года был следующим:

Многие клубы, лидировавшие в чемпионате СССР, оказались в тяжёлом положении из-за массового отъезда игроков за рубеж.

Чемпионат проводился в два этапа, сначала участники были разбиты на две группы по десять команд, затем по четыре лучших команды из каждой группы продолжили борьбу за медали, а оставшиеся — за 9-20 места. На втором этапе командам засчитывались результаты матчей, сыгранных ими между собой в группах первого этапа, и они друг с другом на втором этапе не встречались.

По итогам сезона 5 команд высшей лиги, занявших места с 16 по 20, перешли в первый дивизион, а на их место пришли 3 команды-победители зон первой лиги.

Право выступать в футбольной элите на 1993 год заслужили «Жемчужина» (Сочи), «КАМАЗ» (Набережные Челны) и «Луч» (Владивосток).

Клубы-участники

Первый этап

Группа А

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица

Группа В

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица

Перед вторым этапом 
В соответствии с регламентом по итогам первого этапа команды разбились на две группы: за 1—8 места (чемпионская) и за 9—20 места (на выбывание). При этом сохранялись результаты матчей между командами одной группы первого этапа. Таким образом, второй этап команды начинали с определёнными показателями.

Чемпионская группа (по итогам первого этапа)

Турнирная таблица 

Источник: еженедельник «Футбол»

 На выбывание (по итогам первого этапа) 

 Турнирная таблица Источник: еженедельник «Футбол»

Второй этап

Чемпионская группа 
Всего команды чемпионской группы провели в чемпионате России 1992 по 26 матчей: 18 — на первом этапе (6 из которых шли в зачёт второго этапа) и 8 — на втором (игры, дома и в гостях, с командами, которые вышли в чемпионскую группу из другой группы первого этапа).

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица

Группа на выбывание 
Всего команды группы на выбывание провели в чемпионате России 1992 по 30 матчей: 18 — на первом этапе (10 из которых шли в зачёт второго этапа) и 12 — на втором (игры, дома и в гостях, с командами, которые играли в другой группе на первом этапе).

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Результаты матчей «Динамо» (Ставрополь) — «Крылья Советов» (2:0) и «Торпедо» — «Динамо-Газовик» (3:2) аннулированы. За участие в матчах игроков, не имевших на это право, командам «Динамо» (Ставрополь) и «Динамо-Газовик» в этих матчах засчитаны технические поражения со счётом 0:3, а их соперникам — победы со счётом 3:0.

Потуровая таблица

Статистика чемпионата

Показатели команд в сыгранных матчах 

* Примечание. Место, которое команда заняла в чемпионате.''Источники: еженедельник «Футбол», zenit-history.ru.

Бомбардиры

Сухие матчи

Тренеры и капитаны команд

Список «33 лучших»

Вратари 
 Станислав Черчесов («Спартак» М)
 Дмитрий Харин (ЦСКА)
 Сергей Овчинников («Локомотив»)

Защитники 
 Дмитрий Хлестов («Спартак» М), Игорь Скляров («Динамо» М), Виктор Онопко («Спартак» М), Сергей Колотовкин (ЦСКА)
 Хаким Фузайлов («Локомотив»), Андрей Чернышов («Спартак» М), Кахабер Цхададзе («Динамо» М), Андрей Афанасьев («Торпедо»)
 Алексей Гущин (ЦСКА), Сергей Подпалый («Локомотив» М), Сергей Фокин (ЦСКА), А.Иванов («Спартак» М)

Полузащитники 
 Валерий Карпин («Спартак» М), Андрей Пятницкий («Спартак» М), Игорь Ледяхов («Спартак» М), Дмитрий Попов («Спартак» М)
 Игорь Симутенков («Динамо» М), Омари Тетрадзе («Динамо» М), Андрей Кобелев («Динамо» М), Юрий Калитвинцев («Динамо» М)
 Дмитрий Черышев («Локомотив-Эрэтиспорт»), Мирджалол Касымов («Спартак» Вл), Бахва Тедеев («Спартак» Вл), Назим Сулейманов («Спартак» Вл)

Нападающие 
 Дмитрий Радченко («Спартак» М), Вели Касумов («Динамо» М)
 Юрий Матвеев («Уралмаш»), Ильшат Файзулин (ЦСКА)
 Олег Гарин («Океан»), Владимир Нидергаус («Ротор»)

Призы

Представители Высшей лиги на чемпионате Европы

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат России на сайте статистики
 Чемпионат России на WildStat

Чемпионат России по футболу 1992